Titus Flavius Sabinus (vader van Vespasianus), belastinginner en vader van Vespasianus
Titus Flavius Sabinus (consul suffectus in 52), oudere broer van Vespasianus, was consul suffectus in 52 en praefectus urbi (prefect van de Cohortes urbanae) onder keizer Nero.
 Titus Flavius Sabinus, consul suffectus in 69, en vermoedelijk een neef van Vespasianus.
 Titus Flavius Sabinus, consul suffectus in 82, neef van Vespasianus, en zoon van de consul suffectus van 52.